(523) Ада () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X. Он был открыт 27 января 1904 года американским астрономом Раймондом Дуганом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь Ada Helme, школьной подруги первооткрывателя.

Фотометрические наблюдения, проведённые осенью 2004 году в обсерватории Терре-Хот, позволили получить кривые блеска этого тела, из которых следовало, что период вращения астероида вокруг своей оси равняется 10,03 ± 0,01 часам, с изменением блеска по мере вращения 0,6 m.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 2 до 40 км